Старотурски језик се може односити на:

 Староанатолски турски језик или староанадолски турски језик
 Старотуркијски језик
 Османски турски језик